Постоялко, Александр Викторович (род. 1976) — участник Второй чеченской войны, Герой РФ.
 Постоялко, Людмила Андреевна (1941—2007) — министр здравоохранения Беларуси с 2002 по 2005 год.